Fernhillest une banlieue de la ville de Queenstown, située dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Situation 
Elle est localisée sur les pentes inférieures du  et est accessible via Fernhill Road, qui part du rond-point de ‘One Mile’.
La ville est limitée au nord par la banlieue de Ben Lomond, au nord-est par la ville de Queenstown, au sud-est par le Lac Wakatipu et au sud par ‘Sunshine Bay’.

Activité économique 
Fernhill a environ  mais aussi plusieurs hôtels, ainsi qu’une zone commerciale avec . 
Elle est jointive avec la banlieue de «Sunshine Bay».

Chemins de randonnées 
Il y a un certain nombre de chemin de marche ou de pistes de vélos auxquels on peut accéder à partir du secteur de Fernhill:
 Le Arawata Terrace Track  mis en place par le Département de la Conservation ou Doc, vous emmène de ‘Arawata Terrace’ jusqu’à ‘Queenstown-Glenorchy road’.
 Le Fernhill Town Link Track, qui relie ‘Cameron place’ dans Fernhill avec ‘ Thompson street’ près du centre de Queenstown.
 Le Fernhill Loop Track dans “Ben Lomond Reserve”.
 Un petit chemin, qui relie le parking de ‘One Mile Powerhouse carpark’, court près de Fernhill Road et se termine près de l’hôtel nommé ‘Heritage Hotel’.

Voir aussi 

 Liste des villes de Nouvelle-Zélande
Queenstown-Lakes

Notes et références

Liens externes 

Ville en Nouvelle-Zélande
Queenstown
Otago